zaczyn – składnik zaprawy
 zaczyn – dodawana do ciasta na chleb niewielka ilość surowego ciasta pozostawiona z poprzedniego wypieku ; zobacz też: zakwas chlebowy

Zobacz też 
 rozczyn

Przypisy